Чирки — деревня в Таборинском районе Свердловской области России.

Географическое положение 
Деревня Чирки муниципального образования «Таборинского муниципального района» расположена на левом берегу реки Волчимья (левый приток реки Тавда) в 331 км к северо-востоку от Екатеринбурга, в 43 километрах (по автотрассе в 58 километрах) к северу от районного центра села Таборы.

История 
Одно время была центром Чирковского сельсовета. 18 июня 1954 года указом Президиума Верховного совета РСФСР Чирковский и Озёрский сельсоветы были объединены в один Озёрский сельсовет. 1 января 2006 года вошла в состав Унже-Павинского сельского поселения.

Население 
По переписи 2010 года население деревни составляло 3 человека.

Климат 
Климат континентальный с холодной зимой и тёплым летом.

Примечания 

Населённые пункты Таборинского муниципального района